Eau (franz. für „Wasser“) steht für:
 eau (/o/), französischstämmiger Trigraph
 River Eau, Nebenfluss des River Trent in Lincolnshire, England, UK
 L’Eau, Album (2006) von Jeanne Cherhal

EAU steht für:
 Empfehlungen des Arbeitsausschusses Ufereinfassungen, siehe Deutsche Gesellschaft für Geotechnik
 Eurasische Union (Eurasische Wirtschaftsunion)
 East Africa Uganda, internationales Kfz-Kennzeichen von Uganda
 European Association of Urology
 Chippewa Valley Regional Airport (IATA-Code), Flughafen im Chippewa County (Wisconsin), Wisconsin 

eAU steht für:
 elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung

Siehe auch:

Abkürzung